Boston Post Road Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Boston Post Road Historic District (Connecticut), NRHP-Nr. 82000997
 Boston Post Road Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 83000783
 Boston Post Road Historic District (New York), NRHP-Nr. 82001275